Hakoah (hebr. הכח) – popularna nazwa żydowskich organizacji sportowych:
 Hakoah Amidar Ramat Gan
 Hakoah Czerniowce
 Hakoah Wiedeń
 Melbourne Hakoah